Echo Atom per al format XTM
 ECHO, acrònim per als enterovirus del tipus echovirus.
 Echo, ordre d'Unix. Vegeu Echo (Unix).
 EChO, un telescopi espacial de l'Agència Espacial Europea.
 Echo (òpera), òpera de Félix Fourdrain, 1906
 HMS Echo, un vaixell de la Royal Navy.
 Echo (Amazon), altaveu intel·ligent de sobretaula Geografia
 Echo (Minnesota): localitat estatunidenca
 Echo (Oregon): localitat estatunidenca
 Echo (Utah): localitat estatunidenca
 Val d'Echo''': municipi aragonès